Aruvälja ist der Name mehrerer Ortschaften in Estland:

 Aruvälja (Lüganuse) in der Landgemeinde Lüganuse im Kreis Ida-Viru
 Aruvälja (Vinni) in der Landgemeinde Vinni im Kreis Lääne-Viru
 Aruvälja (Audru) in der Landgemeinde Audru im Kreis Pärnu